Plusieurs villes possèdent une rue Saint-Charles :

Rue Saint-Charles à Longueuil ;

Rue Saint-Charles à Paris ;
 Rue Saint-Charles à Toulouse.

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Charles